У Светској групи Дејвис купа учествује 16 екипа. Први мечеви су играни од 6. до 8. марта.

Учесници

Носиоци 
  (четвртфинале) 
 '  (победник)
  (четвртфинале)   (четвртфинале)   (полуфинале)   (прво коло)   (четвртфинале)   (прво коло) ''

Жреб

Прво коло

Аргентина – Холандија

Чешка – Француска

САД – Швајцарска

Хрватска – Чиле

Шведска – Израел

Румунија – Русија

Немачка – Аустрија

Шпанија – Србија

Четвртфинале

Чешка – Аргентина

Хрватска – САД

Израел – Русија

Шпанија – Немачка

Полуфинале

Хрватска – Чешка

Шпанија – Израел

Финале

Шпанија – Чешка

Референце

Спољашње везе 

Тенис 2009.